Edessa (Mesopotàmia), antiga ciutat, actualment anomenada Şanlıurfa o Urfa, al sud-est de Turquia 
 Edessa (Grècia), ciutat al nord de Grècia capital de la Prefectura de Pel·la a la regió de Macedònia Central 
 Batalla d'Edessa, enfrontament entre els exèrcits de l'imperi Romà i l'exèrcit de l'Imperi sassànida el 259
 Comtat d'Edessa, primer estat croat, fundat l'any 1098 a conseqüència de la Primera Croada que perdurà fins a l'any 1144
 Regne d'Edessa o Osroene, regne a la part nord-oest de Mesopotàmia entre l'Eufrates i el Tigris 
 Setge d'Edessa, setge ocorregut del 28 de novembre al 24 de desembre de 1144, resultant en la caiguda de la capital del comtat d'Edessa a mans d'Imad al-Din Zengi I, l'atabeg de Mosul i Alep